Катіф () — мухафаза провінції Еш-Шаркія, адміністративна одиниця Саудівської Аравії.
 Катіф — нафтове родовище в Саудівській Аравії.
 Ель-Катіф () — місто, центр однойменної мухафази в Саудівській Аравії.